American Nightmare peut faire référence à : 
 American Nightmare, film de Don McBrearty sorti en 1983 ; 
 American Nightmare, titre alternatif de , film de  sorti en 1984 ; 
 The American Nightmare, film d'Adam Simon sorti en 2000 ; 
 American Nightmare, film de  sorti en 2002 ;
 American Nightmare 3D, film américain d' sorti en 2015 ;
 American Nightmare, une série de films ;
 American Nightmare (The Purge), film de James DeMonaco sorti en 2013 ; 
 American Nightmare 2 (The Purge: Anarchy) de James DeMonaco, suite du précédent, sorti en 2014 ; 
 American Nightmare 3 (The Purge 3) de James DeMonaco, suite du précédent, sorti en 2016 ; 
 American Nightmare 4 : Les Origines (The First Purge) de Gerard McMurray, sorti en 2018 ;
 American Nightmare 5 (The Forever Purge) d'Everardo Gout, prévu pour 2020.